Die Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2007 wurden vom 3. bis 11. März in Eveleth ausgetragen.

Männer

Teilnehmer

Round Robin 

Im Entscheidungsspiel um den Einzug in die Playoffrunde besiegte Dänemark die USA mit 6 zu 2.

Playoffs 

Halbfinale: 10. März, 14:00

Spiel um Platz 3: 11. März, 09:00

Finale: 11. März, 13:30

Endstand

Frauen

Teilnehmerinnen

Round Robin 

In den Entscheidungsspielen um den Einzug in die Playoffs zwischen ,  und  konnte sich  durchsetzen.

Playoffs 

Halbfinale, 9. März, 19:00

Spiel um Platz 3: 10. März, 18:00

Finale: 10. März, 19:00

Endstand

Weblinks 
 

2007
Weltmeisterschaft Junioren
Sportveranstaltung in Minnesota
Eveleth
Curling (Vereinigte Staaten)